Усун-Оттох — топоним (тип: лимноним) в России.

 Усун-Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 71°08' с. ш. 96°39' в. д..
 Усун-Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 72°31' с. ш. 99°35' в. д..
 Усун-Оттох — озёра, Красноярский край, координаты 72°10' с. ш. 99°56' в. д..

См. также 
 Ухун-Оттох — озеро, Красноярский край, координаты 70°53' с. ш. 96°12' в. д..

Примечания